Соревнования по тхэквондо проводятся на летних Универсиадах начиная с 2003 года (кроме Универсиады 2013 года).

Призёры соревнований

Мужчины

Кёруги, до 54 кг

Кёруги, до 58 кг

Кёруги, до 62 кг

Кёруги, до 67 кг

Кёруги, до 72 кг

Кёруги, до 78 кг

Кёруги, до 84 кг

Кёруги, свыше 84 кг

Кёруги, командное первенство

Пумсэ, личное первенство

Пумсэ, командное первенство

Женщины

Кёруги, до 47 кг

Кёруги, до 51 кг

Кёруги, до 55 кг

Кёруги, до 59 кг

Кёруги, до 63 кг

Кёруги, до 67 кг

Кёруги, до 72 кг

Кёруги, свыше 72 кг

Кёруги, командное первенство

Пумсэ, личное первенство

Пумсэ, командное первенство

Смешанные команды

Пумсэ, смешанные пары

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Taekwondo - FISU
  (статистика по Универсиадам 1959-2019; на стр. 134 — главка «Taekwondo», «Тхэквондо», в т.ч. с медалистами всех соревнований по этому виду спорта на Универсиадах)
 Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)